Echoes může být:
 Echoes (album, Anggun) – album indonéské zpěvačky Anggun
 Echoes (album, The Rapture) – album americké skupiny The Rapture
 Echoes (album, Maggie Reilly) – album britské zpěvačky Maggie Reilly
 Echoes (album, Will Young) – album britského hudebníka Willa Younga
 Echoes (skladba) – skladba britské rockové skupiny Pink Floyd
 Echoes: The Best of Pink Floyd – kompilační album britské rockové skupiny Pink Floyd